Desa Gunungtumpeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gunungtumpeng (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 110,61), Jawa Tengah, 
 Desa Gunungtumpeng (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 110,71), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar